Milano-Sanremo 2017 var den 108. udgave af cykelløbet Milano-Sanremo. Det var det ottende arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 18. marts 2017. Løbet blev vundet af polske Michał Kwiatkowski fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Matti Breschel kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Lars Bak kørte for 
Magnus Cort kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI World Tour 2017